La expresión guerra anglo-española puede referirse a alguno de los diversos enfrentamientos armados que, a lo largo de la historia, España mantuvo con los países antecesores del Reino Unido: el Reino de Inglaterra, la Mancomunidad de Inglaterra (1649–1660), el Reino de Gran Bretaña (1707–1800) o el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda (1801–1927):

 La guerra anglo-española (1585-1604): aunque con anterioridad los ejércitos de ambos países estaban enfrentados en la guerra de Flandes que se desarrollaba en los Países Bajos, las desavenencias políticas, económicas y religiosas condujeron al enfrentamiento directo entre 1585 y 1604;
 La guerra anglo-española (1625-1630): inmersos en la guerra de los Treinta Años, que desde 1618 se venía librando en Europa, ambos países se enfrentaron entre 1625 y 1630;
 La guerra anglo-española (1655-1660): la rivalidad comercial en las Indias occidentales provocó un nuevo enfrentamiento entre España y la Commonwealth inglesa bajo el gobierno de Oliver Cromwell;
 La guerra anglo-española (1727-1729): ante el bloqueo de Portobelo por los británicos, los españoles intentan un fallido asedio para recuperar Gibraltar, contrariamente a lo establecido en el tratado de Utrecht de 1713, ambos países se enfrentaron entre 1727 y 1729;
 La guerra anglo-española (1761-1763): significó el ingreso de España a la guerra de los Siete Años, que se venía librando desde 1756;
 La guerra anglo-española (1779-1783): en 1779 España entró en la guerra de independencia de los Estados Unidos como aliada de Francia, en virtud de los Pactos de Familia que ambos Estados mantenían;
 La guerra anglo-española (1796-1802): tras la firma del tratado de San Ildefonso de 1796, España abandonó la Primera Coalición y se alió con Francia en las guerras revolucionarias francesas;
 La guerra anglo-española (1804-1809): tras la batalla del cabo de Santa María y presionada por Francia, España declaró la guerra a Gran Bretaña.

Otras guerras que enfrentaron a Inglaterra con España, aunque no son comúnmente denominadas guerras «anglo-españolas» incluyen:

 Campaña del Palatinado. Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia, envía tropas comandadas por Horace Vere, defender las posesiones de su yerno Federico V.

 La guerra de Sucesión Española: tras la muerte sin descendencia de Carlos II de España (de la Casa de Austria) y el ascenso al trono español de Felipe V (de la Casa de Borbón), en 1702 la Gran Alianza a la que pertenecía Inglaterra declaró la guerra a España y Francia que duró hasta 1714;
 La guerra de la Cuádruple Alianza: España se enfrentó contra la Cuádruple Alianza, de la que formaba parte Gran Bretaña, entre 1718 y 1720;
 La guerra del Asiento: conflicto de 1739 a 1748 que, a partir de 1742, se integró a la guerra de Sucesión Austriaca librada en Europa.
Crisis diplomática por las islas Malvinas de 1770.